Ant-Man – postać komiksowa wydawnictwa Marvel Comics
 Ant-Man – film na podstawie komiksowej postaci z 2015 roku produkcji Marvel Studios
 Ant-Man and the Wasp – film na podstawie komiksowej postaci z 2018 roku produkcji Marvel Studios
 Ant-Man – amerykański superbohaterski animowany miniserial krótkometrażowy z 2017 roku